Сезон ФК «Барселона» 2014—2015 - 115-й за ліком сезон футбольного клубу Барселона і його 84-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Це був один із найуспішніших сезонів в історії клубу. Команда здобула Требл: Ла-Ліга, Кубок Іспанії з футболу і Ліга чемпіонів УЄФА. Каталанці стали першою серед європейських команд, кому це вдалося двічі, першого разу це було в сезоні 2008—2009. Своїм успіхом Барселона завдячує передусім потужній трійці в нападі: Ліонель Мессі, Неймар й літнє придбання Луїс Альберто Суарес. Разом вони забили 122 м'ячі у всіх турнірах, ставши найрезультативнішою трійкою в історії іспанського футболу.

Гравці

Склад команди

З юнацького складу 

 Джерело: 
UEFA.com

Прийшли

Загальні витрати:   €165,25 мільйона

Пішли

Загальний прибуток:  €80,8 мільйона

Загальні витрати:   €84,45 мільйона

Статистика гравців

Склад, виходи на поле і голи 
Востаннє оновлено 6 червня 2015.

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
|}

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Результати 

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!Суперник
!Рахунок удома
!Рахунок у гостях
!Сума
|-
|Альмерія
|bgcolor=#BBF3BB|4–0
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|bgcolor=#BBF3BB|6–1
|-
|Атлетік (Більбао)
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#BBF3BB|5–2
|bgcolor=#BBF3BB|7–2
|-
|Атлетіко (Мадрид)
|bgcolor=#BBF3BB|3–1
|bgcolor=#BBF3BB|1–0
|bgcolor=#BBF3BB|4–1
|-
|Сельта Віго
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|bgcolor=#BBF3BB|1–0
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|-
|Кордоба
|bgcolor=#BBF3BB|5–0
|bgcolor=#BBF3BB|8–0
|bgcolor=#BBF3BB|13–0
|-
|Депортіво
|bgcolor=#FFFFBB|2–2
|bgcolor=#BBF3BB|4–0
|bgcolor=#BBF3BB|6–2
|-
|Ейбар
|bgcolor=#BBF3BB|3–0
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#BBF3BB|5–0
|-
|Ельче
|bgcolor=#BBF3BB|3–0
|bgcolor=#BBF3BB|6–0
|bgcolor=#BBF3BB|9-0
|-
|Еспаньйол
|bgcolor=#BBF3BB|5–1
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#BBF3BB|7–1
|-
|Хетафе
|bgcolor=#BBF3BB|6–0
|bgcolor=#FFFFBB|0–0
|bgcolor=#BBF3BB|6–0
|-
|Гранада
|bgcolor=#BBF3BB|6–0
|bgcolor=#BBF3BB|3–1
|bgcolor=#BBF3BB|9–1
|-
|Леванте
|bgcolor=#BBF3BB|5–0
|bgcolor=#BBF3BB|5–0
|bgcolor=#BBF3BB|10–0
|-
|Малага
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|bgcolor=#FFFFBB|0–0
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|-
|Райо Вальєкано
|bgcolor=#BBF3BB|6–1
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#BBF3BB|8–1
|-
|Реал Мадрид
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|bgcolor=#FFBBBB|1–3
|bgcolor=#FFBBBB|3–4
|-
|Реал Сосьєдад
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|-
|Севілья
|bgcolor=#BBF3BB|5–1
|bgcolor=#FFFFBB|2–2
|bgcolor=#BBF3BB|7–3
|-
|Валенсія
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#BBF3BB|1–0
|bgcolor=#BBF3BB|3–0
|-
|Вільярреал
|bgcolor=#BBF3BB|3–2
|bgcolor=#BBF3BB|1–0
|bgcolor=#BBF3BB|4–2

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Суперкубок Каталонії 2014

Примітки 

Іспанські футбольні клуби в сезоні 2014–2015
2014—2015